Glasgow Kelvin steht für:

 Glasgow Kelvin (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Glasgow Kelvin (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus